Vezin ist der Familienname folgender Personen: 

 August Vezin (1879–1963), deutscher Philologe
 Carl Ludewig Vezin (Carl Ludwig Vezin; 1747–1805), hannoverscher Kaufmann und braunschweig-lüneburgischer Berghandlungs-Oberfaktor
 Charles Vezin (1858–1942), US-amerikanischer Landschafts- und Marinemaler
 Frederick Vezin (auch Fred oder Frederik Vezin, 1859–1933), amerikanisch-deutscher Maler, Radierer und Lithograph
 Heinrich August Vezin (1745–1816), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Hermann Vezin (1797–1861), deutscher Arzt
 Jean Baptiste Vezin (1712–1794), Violinist, Kapellmeister
 Jean Vezin (1933–2020), französischer Mediävist, Kodikologe und Paläograph 
 Pierre Vezin (1654–1727), Violinist, Königlich-hannoverscher Hof- und Kammermusiker

Vezin steht auch für:

 Charency-Vezin, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

Für den Ort in Belgien (Provinz Namur) siehe französische Wikipedia